Das Dameneinzel der US Open 2000 war ein Tenniswettbewerb in New York City, der am 28. August begann und am 11. September endete.

Titelverteidigerin war Serena Williams.

Das Finale bestritten Venus Williams und Lindsay Davenport. Williams gewann in zwei Sätzen und feierte damit ihren zweiten Grand-Slam-Titel.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
2000